La Coppa Italia di pallamano 2016-2017 sarà la 32ª edizione della coppa nazionale di pallamano maschile.

La competizione, organizzata dalla FIGH, si svolgerà a Fondi, in provincia di Latina, dal 21 al 23 aprile 2017 con la partecipazione di otto squadre della Serie A 2016-2017.

Formula
Il torneo si disputerà con la formula delle Final Eight. Le otto squadre ammesse sono la squadra ospitante della manifestazione e le prime due classificate di ognuno dei tre gironi della Serie A 2016-17 e le due migliori terze al termine della prima fase. Qualora la società ospitante non rientrerebbe fra le prime due classificate del proprio girone o fra le due migliori terze, sarà qualificata alla competizione solo la migliore terza dei tre gironi.

Squadre partecipanti
 Squadra ospitante: 
 1º Girone A: 
 1º Girone B: 
 1º Girone C: 
 2º Girone A: 
 2º Girone B: 
 2º Girone C: 
 Miglior terza:

Risultati

Tabellone

Tabellone 5º-8º posto

Voci correlate
 Champions League 2016-2017

Collegamenti esterni
 
 

2015-2016
Competizioni sportive a Fondi
Pallamano nel 2017